Амашукелі () — грузинське прізвище. Відомі носії:
 Васіл Амашукелі — грузинський кінорежисер
 Елгуджа Амашукелі — радянський грузинський скульптор
грузинські прізвища